Le nom Rinkenbach est porté par une famille de facteurs d'orgues alsaciens : 
 Valentin I Rinkenbach (1795-1862), 
 ses fils Valentin II (1831-1870) et Charles (1834-1869), 
 son neveu Martin (1834-1917) et le fils de ce dernier, 
 Joseph (1876-1949). Originaire d'Ammerschwihr.

La famille s'est aussi implantée dans la région de Lucerne en Suisse. C'est Martin qui adopte l'orthographe Rinckenbach pour son patronyme.

Références

Lien
Site détaillé sur la famille et ses réalisations

Rinckenbach
Personnalité liée au Haut-Rhin